Андрюшевка — название населённых пунктов в России:

 Андрюшевка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Андрюшевка — деревня в Полтавском районе Омской области.